Por ficha pode estar à procura de:

 Ficha de telefone
 Ficha de trabalho
 Ficha catalográfica

Ou ainda:

 Ficha técnica (beisebol)
 Ficha Limpa
 Fichamento bibliográfico

Desambiguação